Downhill má více významů:
 Downhill, cyklistická sportovní disciplína
 Sjezd (lyžování), lyžařská sportovní disciplína
 původní název filmu Alfreda Hitchcocka Na šikmé ploše (1927)